Sztáray Antal (1732/1740–1808) táborszernagy
 Sztáray Antal (1839–1893) főrend, földbirtokos, főjegyző